Erkinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Erkinsaari (ö i Kajanaland), 
 Erkinsaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi), 
 Erkinsaari (ö i Lappland, Norra Lappland), 

Robotskapade Finlandförgreningar